Späte Rache ist der Titel folgender Filme:

 Späte Rache, Alternativtitel von Verfolgt (1947), US-amerikanischer Film von Raoul Walsh
 Späte Rache (2001), deutscher Thriller von Matti Geschonneck aus dem Jahr 2001
 A Crime – Späte Rache, Alternativtitel von A Crime, US-amerikanisch-französischer Film von Manuel Pradal (2006)
 Ein starkes Team: Späte Rache, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2014)
 Späte Rache Titel einer zweiteiligen Episode von 2018 aus der Krimireihe Mord auf Shetland